Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2016-2017 - België
 Eerste klasse 2016-17 (basketbal België)
 Eerste klasse 2016-17 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse A 2016-17 (voetbal België)
 Eerste klasse B 2016-17 (voetbal België)
 Eerste klasse 2016-17 vrouwen (voetbal Frankrijk)